Травлення (біологія) — один з процесів обміну речовин, хімічна і механічна обробка певних речовин з метою засвоєння їх організмом;
 Травлення (технологія) — обробка поверхні металу, скла чи інших матеріалів хімічними реагентами з метою розчинення частини поверхні.

Посилання